Чемпіонат Польщі з футболу 2019-20 — 86-й сезон найвищого рівня футбольних дивізіонів Польщі. Стартував 19 липня 2019 року та повинен був фінішувати 17 травня 2020 року. Кожна з 16 команд зіграла 30 матчів, по 15 домашніх та виїзних (перший етап). На другому етапі перша вісімка у одне коло розіграє турнір за медалі, друга вісімка виявить двох невдах чемпіонату також у одне коло. 

З 23 грудня 2019 до 8 лютого 2020 в чемпіонаті була зимова перерва. Титул чемпіона здобула Легія (Варшава).

Форс-мажорні обставини 
У зв'язку з пандемією COVID-19 у чемпіонаті відбулась перерва з 10 березня по 29 травня 2020 року.

Зміни порівняно з попереднім сезоном 
{|
|- style="vertical-align: top;"
|

</td>

|}

Учасники та стадіони

Перший етап

Турнірна таблиця

Результати матчів

Чемпіонський раунд 

Результати матчів

Лідери чемпіонату

Втішний раунд 

Результати матчів

Примітки

Посилання 
 Офіційний сайт 
 Екстракляса на soccerway 

2020
Польща
Польща
2019 у польському спорті
2020 у польському спорті